200 m stylem zmiennym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013. Eliminacje i półfinały odbyły się 28 lipca. Finał rozegrano 29 lipca.

W tej konkurencji wzięło udział 44 zawodniczek z 35 państw.

Złoty medal zdobyła Katinka Hosszú reprezentująca Węgry. Drugie miejsce zajęła Australijka Alicia Coutts, a brązowy medal przypadł Mireii Belmonte z Hiszpanii.

Rekordy

Wyniki

Eliminacje

Półfinały 
 Półfinał 1

 Półfinał 2

Finał

Bibliografia 
 
 
 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013